Reute peut faire référence à :
 Reute, commune de l'arrondissement d'Emmendingen, Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Reute, quartier de Bad Waldsee, arrondissement de Ravensbourg, Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Reute, commune du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, Suisse

Voir aussi 
 Reutte